Рамон Диас () е бивш аржентински футболист роден на 29 август в Ла Риоха, Аржентина. Част от кариерата си (на играч и треньор) прекарва в Ривър Плейт.

Кариера 
Диас печели световното първенство за младежи до 20 г. през 1979 г. в Япония заедно с Диего Марадона в състава, ръководен от Сезар Луис Меноти. Участва на Мондиал '82 в Испания. като отбелязва един гол срещу Бразилия при загубата с 3:1. Има слухове, че заради противоречия с Марадона, Диас е пренебрегнат за Световните първенства в Мексико 1986 г.. и Италия 1990 г.. В автобиографията си „Ел Диего“ Марадона отрича това като твърди, че той е изразил желание пред тогавашния треньор Карлос Билардо, че иска Диас в отбора.

Диас играе като нападател. Дебютира на 13.08.1978 г. с Ривър Плейт при победата над Колон Санта Фе с 1:0. Същата година на 30 август отбелязва първия си гол срещу Килмес. Последната му поява на терена е на 30.03.1993 г.

Треньорска 
След приключване на активна състезателна дейнист Диас е мениджър на Ривър Плейт между 1995 г. и 2003 г. като печели престижният Копа Либертадорес през 1996 г., пет шампионски титли и Суперкопа Судамерикана.

Въпреки успеха в родината си, Рамон Диас става треньор на Оксфорд Юнайтед от Английска втора футболна лига през 2004 г. и 2005 г. В едно интервю той казва - „Харесвам английският футбол и искам да придобия опит от първа ръка на място. Гледал съм много мачове по телевизията и ми е интересно да работя на това ниво, където разликата с отборите от върха е много голяма.“ Твърди се, че нито на Диас нито на екипа му е било платено за работата в клуба.

През 2007 г. е назначен за старши треньор на аржентинския Сан Лоренцо от Примера дивисион. Същата година отборът печели първата си титла в Клаусура от 6 години.
От 2008 г. Диас е треньор на Клуб Америка. Уволнен е на 10 февруари 2009 г. заради неспазване правилото на конфиденциалност на контракта.
От септември 2011 г. е треньор на Индепендиенте, който обаче напуска на 5 март 2012 г. поради незадоволително представяне и класиране в дъното на таблицата.

Статистика

Източници 

Аржентински футболисти
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на АС Монако
Футболисти на ССК Наполи
Футболисти на Фиорентина
Аржентински треньори по футбол
Треньори на Ривър Плейт